Звезда (журнал):

 Звезда (журнал XIX—XX веков) — российский еженедельный художественно-литературный журнал конца XIX века — начала XX века.
 Звезда (журнал XX—XXI веков) — советский и российский ежемесячный литературный журнал, издающийся с 1924 года.